Чемпионат Палестины по футболу может означать один из двух, существующих параллельно, высших дивизионов Палестинского футбола:

 Чемпионат Западного берега по футболу — турнир, проводимый на территории Западного берега реки Иордан.
 Чемпионат сектора Газа по футболу — турнир, проводимый на территории Сектора Газа.

Чемпионы 

Палестина